Les Fantômes du chapelier est un roman de Georges Simenon (1949).
 Les Fantômes du chapelier est un film de Claude Chabrol (1982), adapté de Simenon.